Die Britannic Asset Management International Championships 2001 waren ein Damen-Tennis-Rasenplatzturnier in Eastbourne. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 18. bis 23. Juni 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Eastbourne